Орио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 9,81 км². Население — 5147 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

История 
Город основан в 1329 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа